Козловка, ранее Кухайоки — река в России, протекает по Выборгскому району Ленинградской области. Впадает в Любимовское озеро. Длина реки составляет 10 км.

Козловка является звеном стока крупной системы озёр Карельского перешейка в Вуоксу, соединяя Михалёвское и Любимовское озёра.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212102000009249.

Примечания 

Бассейн Любимовского озера
Реки Выборгского района (Ленинградская область)